Göhrs ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Göhrs (1884–1944), deutscher Politiker (Zentrum)
 Dorothea Göhrs (1869–nach 1899), deutsche Theaterschauspielerin und Opernsängerin